Amerikai Egyesült Államok
Ramapo (New York)
Ramapo (Washington)